Чанчжэн 1D, или CZ-1D, или LM-1D ( , буквально Чанчжэн 1D) — китайская трёхступенчатая ракета-носитель лёгкого класса, семейства «Чанчжэн».

История создания

Модификации

История пусков

См. также 
 Антарес
 Афина
 Сравнение ракет-носителей среднего класса
 Минотавр

Примечания

Литература

Статьи

Ссылки 
 
 
 
 
 

Ракеты-носители Китая